Neuvillette puede referirse a: 

 Neuvillette, comuna francesa situada en Aisne.
 Neuvillette, comuna francesa situada en Somme.